Скоморошки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Скоморошки — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Скоморошки — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Скоморошки — село в Вичугском районе Ивановской области.
 Скоморошки — село в Дубенском районе Тульской области.

Украина 
 Скоморошки — село в Оратовском районе Винницкой области.